Kalkot Matas Kelekele (1949-), un homme d'État vanuatais ;
 Pierre Kelekele Lituka (1942-), un catcheur congolais.